Osoby o tym nazwisku:
 Jarosław Krajniewski − polski historyk, muzealnik, regionalista, autor książek, redaktor, wydawca
 Krzysztof Krajniewski − polski koszykarz